Педдер (Pedder) — топоним и фамилия.

Топоним 
 Педдер — озеро на острове Тасмания (Австралия).

Фамилия 
  (1784-1859) — британско-австралийский юрист, первый председатель Верховного суда Земли Ван-Димена (1824-1854).
  (Маргарета Педдер; р. 1980) — британская пловчиха, чемпионка Великобритании в плавании на 100 (2000) и 200 (1996—1999) м баттерфляем, бронзовая медалистка Игр Содружества в плавании на 200 м баттерфляем (2002), участница летних Олимпийских игр (2000).
  (род. 1976) — австралийский автогонщик, победитель Австралийского чемпионата по ралли (2014).
  (1801—1854) — британский чиновник, первый управляющий гаванью и морской магистрат Гонконга (1841—1853), создатель Морской полиции Гонконга (1842).